Taishū oder Taishu steht für:
 Provinz Tsushima, eine der historischen Provinzen Japans
 Taishu-Pony, eine japanische Pferderasse

Taishū ist der Vorname von:
 Taishū Kase (* 1969), japanischer Schauspieler

Taishu ist die phonetische Transkription (ohne Berücksichtigung des Tons) eines seltenen zweisilbigen chinesischen Familiennamens. Das Schriftzeichen für Taishu ist: .